Pococke ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Pococke (1604–1691), britischer Orientalist und Theologe
 Richard Pococke (1704–1765),  Bischof von Meath, Anthropologe

Siehe auch:
 Pocock